Чемпіонат Шотландії з футболу 1896-97 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1896 та фінішував 13 березня 1897. Це 7-й сезон чемпіонату Шотландії, другий титул чемпіона здобув «Гарт оф Мідлотіан».

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Сезон 1896/97 в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1896-97
Шотландія
Шотландія